Borecký bzw. Borecky ist der Familienname folgender Personen:

 Isidore Borecky (1911–2003), ukrainischer Geistlicher, Bischof von Toronto
 Ladislav Borecký (1924–2008), tschechischer Immunologe
 Vladimír Borecký (1941–2009), tschechischer Kulturwissenschaftler

siehe auch:
 Iow Borezkij
 Alexander Borissowitsch Borezki
 Borec'kyi